Richard Roland Holst (1868-1938), Nederlands beeldend kunstenaar.
Henriette Roland Holst, geboren Van der Schalk (1869-1952), Nederlands dichteres en socialiste, echtgenote van Richard Roland Holst.
Adriaan Roland Holst (1888-1976), "De Prins der Nederlandse dichters", neef van Richard Roland Holst.
Annie Roland Holst-de Meester (1893-1987), schilderes, schoonzus van Adriaan Roland Holst.

Vernoemingen
 Henriette Roland Holst-prijs, een jaarlijks literaire prijs van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, ingesteld in 1957.
 A. Roland Holst-Penning, een driejaarlijkse prijs voor dichters en beeldend kunstenaars uitgereikt door het A. Roland Holst Fonds, ingesteld in 1986.
 A. Roland Holst College, een middelbare school in Hilversum.